Vata peut désigner :

Toponymie 
 Vatë/Vata est une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Pseudonyme 
 Vata, pseudonyme de Vata Matanu Garcia, footballeur angolais.

Autre 
 Vata, chef magyar du XI siècle.
 Le vata en médecine ayurvedique est l'air le vent et l'esprit.